Hinke ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Hinke (1844–1893), deutscher Oboist
 Johann von Hinke (1837–1904), österreichischer Vizeadmiral
 Mathias Hinke (* 1973), mexikanischer Komponist
 William John Hinke (1871–1947), US-amerikanischer Theologe und Altertumswissenschaftler 

Siehe auch:
 Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Connewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke, Buchhandlung und Verlag in Leipzig